Arthur Knight (1916-1991), critico cinematografico statunitense
Arthur Knight (1887-1956), calciatore olimpico britannico e giocatore di cricket
Arthur George Knight (1886-1918), medagliato con la Victoria Cross
Arthur Gerald Knight (1895-1916), militare canadese della prima guerra mondiale
Arthur Mesac Knight (1864-1939), terzo vescovo di Rangoon
Arthur Rex Knight (1903-1963),